— вид листостебельных мхов рода  семейства . Растение впервые описано в 2006 году ботаниками М. Игнатовым и Б. Ч. Таном.

Распространение 
Эндемик Китая, распространён в провинции Юньнань.

Описание 
Ближайший родственник — , считавшийся единственным таксоном рода Ортодонтопсис до обнаружения Orthodontopsis lignicola.

Растение 1,5—4 мм высотой, листья до 5 мм в длину и до 4 мм в ширину.

Примечания 

Флора Восточной Азии
Бриевые (порядок)
Эндемики Юньнани